

Aziende 
 Casaleggio Associati – società informatica ed editoriale

Geografia 
Italia
 Casaleggio – frazione di Torriglia nella città metropolitana di Genova
 Casaleggio Boiro – comune italiano in provincia di Alessandria
 Casaleggio Novara – comune italiano in provincia di Novara

Persone 
 Davide Casaleggio – imprenditore e politico italiano, figlio di Gianroberto
 Gianroberto Casaleggio – imprenditore e politico italiano
 Giovanni Casaleggio – attore italiano
 Mario Casaleggio – attore italiano, fratello di Giovanni
Salvatore Molino, detto Salvo, Graphic Designer